Midtown Madness peut désigner :
 Midtown Madness (franchise)
 Midtown Madness (jeu vidéo), jeu vidéo de course sorti en 1999
 Midtown Madness 2, jeu vidéo de course sorti en 2000
 Midtown Madness 3, jeu vidéo de course sorti en 2003